Лазо́:

 Лазо — село, районный центр Лазовского района Приморского края.
 Лазо — село в Дальнереченском городском округе Приморского края (г. Дальнереченск).
 Лазо — станция ДВЖД в селе Лазо Дальнереченского городского округа.